Новокавказское () — упраздненное село в Шортандинском районе Акмолинской области Казахстана. Входило в состав Петровского сельского округа. Код КАТО — 116847105.

География 
Село располагалось на берегу реки Колутон, в западной части района, на расстоянии примерно 23 километров (по прямой) к западу от административного центра района — посёлка Шортанды, в 14 километрах к востоку от административного центра сельского округа — села Петровка.

Абсолютная высота — 324 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Новокубанка — на северо-востоке, село Петровка — на западе

История 
В 2009 г. переведено в категорию иных поселений, включено в состав села Петровка.

Население 
В 1989 году население села составляло 89 человек (из них белорусы — 43%, русские — 34%).

В 1999 году население села составляло 79 человек (41 мужчина и 38 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 30 человек (17 мужчин и 13 женщин).

Примечания 

 

 

 
Упразднённые населённые пункты Шортандинского района